Le nom propre Mercure (du latin , le dieu ou la planète) et, par antonomase, le nom commun mercure, prennent différentes significations selon le contexte.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Mercure est une planète du Système solaire.

Biologie et médecine 

 Deux papillons portent le nom de Mercure :
 le Mercure, ou Petit agreste ;
 le Mercure tyrrhénien, ou Agreste tyrrhénien.
 Le mercure est une maladie professionnelle, causée par l'intoxication au mercure.

Informatique 
 Mercure est un protocole de communication client-serveur écrit en Go, et basé sur les server-sent events.

Physique et chimie 
 Le mercure (symbole Hg) est un élément chimique.
 Le mercure rouge est une substance imaginaire, présentée comme un matériau stratégique entrant dans la construction des armes nucléaires.
 Le millimètre de mercure (symbole mmHg), ou torr, est une unité de mesure de pression.

Sciences humaines et sociales

Droit 
 La Reine c. Mercure est une décision de la Cour suprême du Canada, concernant un citoyen fransaskois, André Mercure.

Histoire 
 Le dieu Mercure est l'équivalent, dans la mythologie latine, du dieu Hermès de la mythologie grecque.
 Le mercure philosophique est l'un des trois principes de l'alchimie, avec le soufre et le sel.
 Dans le calendrier républicain, Mercure était le nom attribué au  jour du mois de nivôse.
 Le billet de 1 000 francs Cérès et Mercure est un billet de banque en francs français.

Culture et société

Arts 
 Mercure apocryphe est une pièce de théâtre de Yann Apperry, mise en scène par Valérie Crunchant en 2002.
 Mercure et Argos est une huile sur toile de Diego Vélasquez réalisée vers 1659.
 Mercure et Argus est un tableau de Jacob Jordaens peint vers 1620, exposé au Musée des beaux-arts de Lyon.
 Le salon de Mercure (ou chambre du Lit) est une pièce du château de Versailles, tenant son nom du plafond de Jean-Baptiste de Champaigne représentant Mercure sur son char.

Aviation 
 Le Mercure est un avion de ligne court-courier conçu par Dassault Aviation.

Entreprises et produits 
 Mercure est une chaîne d'hôtels du groupe Accor.
 Mercure International of Monaco est une société d'import-export fondée en 1986.

Littérature 

 Mercure, un roman d’Amélie Nothomb paru en 1998;
 Le Bûcheron et Mercure, la première fable du livre  de Jean de La Fontaine, dans le premier recueil des Fables de La Fontaine édité en 1668.
 Lever de soleil sur Mercure (titre original : ), une nouvelle de science-fiction de Robert Silverberg paru en 1957.

Marine 
 Le Mercure (M765/P765) est un dragueur de mines français de type DB1, construit à Cherbourg aux Constructions Mécaniques de Normandie.

Presse et autres médias 
 Le Mercure françois est un périodique français publié de 1611 à 1648.
 Le Mercure galant devenue le Mercure de France est une revue française fondée au  et disparue en 1965.
 Le Mercure historique et politique est un magazine français fondé au  et supprimé en 1782.
 Le Mercure du , ou Mercure français du  est un magazine littéraire français paru de 1823 à 1832.
 Les éditions du Mercure de France, fondée en 1893, filiale du groupe Gallimard.
 Radio Mercure est une radio départementale française, basée à Beauvais dans l'Oise.

Symbolique 
 Les noces de mercure symbolisent les 38 ans de mariage en France.

Anthroponyme

Prénom 
Mercure est un prénom masculin, notamment porté par :
 François-Mercure Van Helmont (1614-1698), un Flamand qui fut conseiller des comtes palatins Karl Ludwig et Christian Auguste de Sulzbach. Il fut aussi médecin, alchimiste et kabbaliste ;
 Henri-Amédée-Mercure de Turenne, (1776-1852), un militaire et homme politique français ;
 Mercure (ou Mercurios) de Dongola, un roi chrétien du royaume de Makurie en Nubie, qui régna de 697 à 710 environ.

Saints et bienheureux 
 Mercure de Césarée (224-250) est un saint militaire et martyr chrétien.
 Mercure de Smolensk (?-1238) est un soldat d'origine byzantine qui, durant l'invasion tatare, mourut martyr à Smolensk. Il est célébré le . 
 Mercure des Grottes de Kiev (), dit « Le jeûneur », est un moine et ascète à la Laure des Grottes de Kiev. Ce saint de l'Église orthodoxe est célébré le , ou le  en Russie.

Patronyme 

 Daniel Mercure (sociologue) (1954-), un sociologue canadien ;
 Daniel Mercure (1955-), un musicien canadien ;
 Isa Mercure (1947-), une comédienne française (fille de Jean Mercure et de Jandeline) ;
 Jean Mercure (1909-1998), un acteur et metteur en scène français, premier directeur du Théâtre de la Ville à Paris ;
 Monique Mercure (1930-2020), une actrice québécoise ;
 Pierre Mercure (1927-1966), un musicien canadien.

Toponyme 

 Mercure, une station du métro de Lille Métropole ;
 le Mercure, un fleuve du sud de l'Italie ;
 les îles Mercure, un archipel néo-zélandais, au large de la péninsule de Coromandel.
 le lac Mercure, un lac de l'île principale de l'archipel des Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
 le monastère Saint-Mercure, un important monastère féminin copte orthodoxe, situé dans le vieux Caire (Égypte) ;
 le mont Mercure, une montagne d'Italie ;
 le promontoire de Mercure, ancien nom du cap Bon (pointe d'Afrique la plus voisine de la Sicile) ;
 Saint-Michel-Mont-Mercure, une ancienne commune française située dans le département de la Vendée, en région Pays-de-la-Loire ;
 la Vallée du Mercure, un grand bassin fluvial italien situé dans le sud de la Basilicate et le nord de la Calabre, et qui fut occupé par un lac au Pliocène.

Divers 
 Mercure, timbre utilisé en France.

Références

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom